Cryptococcus är ett släkte av svampar. Cryptococcus ingår i familjen Tremellaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Cryptococcus
Cryptococcaceae